Dies ist eine Liste der Städte in Westsahara.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Westsahara ist El Aaiún mit einer Einwohnerzahl von 201.570 (Stand 2. September 2004). Damit leben rund die Hälfte der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die Tabelle enthält Städte mit über 3000 Einwohner im letzten Zensus, deren Namen (in deutscher Transkription und in arabisch) sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 2. September 1994, 2. September 2004 und 2. September 2014. Aufgeführt ist auch die Provinz, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 City Population - Aktuelle und historische Einwohnerzahlen der Städte Westsaharas

 
Westsahara